Il collegio elettorale di Fermo fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietrangeli, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monturano, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano (provincia di Ascoli Piceno), Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Civitanova Marche (Civitanova Alta e Portocivitanova), Colmurano, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Mogliano, Montecosaro, Monte San Giusto, Monte San Martino, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Urbisaglia (provincia di Macerata).

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Fermo